en informatique, un drapeau ou flag est une valeur binaire (de type vrai ou faux) indiquant le résultat d'une opération ou le statut d'un objet ;
 en sport, le flag est un dérivé du football américain.
 flag est employé comme apocope de flagrant délit.
 Flag ! est une association française des personnels des ministères de l'intérieur et de la justice en soutien aux victimes LGBT en interne mais également au sein de la population générale.
 Flag est une marque de bière en Afrique de l'ouest.

Œuvres 
Le titre Flag désigne notamment :
 Flag est un film américain réalisé par Bill Duke en 1986.
 Flag est un film franco-canadien réalisé par Jacques Santi en 1987.
 Flag! est un film japonais réalisé par Satoshi Dezaki en 1994.
 Flag est une série télévisée d'animation japonaise réalisée par Ryôsuke Takahashi en 2006.
 Flag est un album de bande dessinée.
 Flag est un album de musique électronique du groupe Yello, sorti en 1988.
 Flag, une œuvre du peintre Jasper Johns.
 Flags, un album de Brooke Fraser
 Rick Flag est le nom de trois personnages de fiction de DC Comics.

FLAG est un sigle de quatre lettres pouvant désigner :
 Fonction de luminosité des amas globulaires.

Homonymie de titre